Ельберт () — німецьке прізвище, ймовірно, утворене від аналогічного німецького чоловічого імені, яке означає «благородний, яскравий, відомий».

Походження 

За іншою версією, прізвище Ельберт походить від двох німецьких слів: Agil — «край», «наконечник меча» і Berht — «яскравий, відомий».

Також прізвище Ельберт походить від слова «ейлберт», яке в перекладі з їдиш означає «оливка, маслина». Відповідно до єврейської традиції, маслина входить в число семи видів кращих плодів, якими Тора прославляє Землю Ізраїлю — «країну пшениці і ячменю, і виноградних лоз, і фіги, і гранатових дерев, олійних дерев і фінікового меду».Плоди оливи (оливкового дерева) здавна цінувалися серед євреїв. У єврейській традиції олива — це сила, краса і безпека в дорозі.

Оливкова олія має застосування в різних сферах єврейського життя. Наприклад, згідно з єврейською традицією, в менорі може використовуватися тільки оливкова олія. Інше застосування оливкової олії в юдаїзмі — помазання царів ізраїльських. Ця традиція сягає корінням у часи царювання Давида.

Прізвище Ельберт було поширене в Російській імперії в таких українських містах, як Брест, Дубно, Рівне, Кременець, Заславль, Житомир, Васильків.

Відомі представники 

 Ельберт Борис Якович (1890—1963) — радянський вчений в галузі мікробіології.
 Ельберт Віктор Давидович (1927—2006) — український живописець.
 Ельберт Генріх Когосовіч (1922—2016) — творець і директор ВАТ «Ліндовская птахофабрика-Племінний завод», творець гусей породи Горьковская; лауреат премії Ради Міністрів СРСР.
 Ельберт Лев Гілярович (1898—1946) — радянський розвідник.
 Ельберт Олександр Павлович (1902—1944) — радянський кінооператор.

Топоными 
 Ельберт — гора (4401 м) у Скелястих горах, в штаті Колорадо, США.

Див. також 

 Альберт

Примітки